

Населені пункти та їхні частини

 Ящурова — село в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ящурова — село в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ящурова — частина села Ґумниська в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки